John Pope (1770–1845) az USA szenátora 1807–1813
John Pope (1822–1892) amerikai katona, részt vett az amerikai polgárháborúban